Duman kan avse:

 Riksduman – en kammare för folkrepresentation i kejsardömet Ryssland 1906–1917
 Statsduman –  underhuset i Ryska federationens federala församling sedan 1994

Se även
 Duma